Die League of Wales 2001/02 war die zehnte Spielzeit der höchsten walisischen Fußballliga. Sie begann am 17. August 2001 und endete am 20. April 2002.

Barry Town gewann mit einer erfolgreichen Titelverteidigung den bisher sechste Titel in der Vereinsgeschichte.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Wales – List of Champions (englisch)
 Die Geschichte des JD Cymru Premier Golden Boot (englisch)
 Ergebnisse auf rsssf.com, abgerufen am 20. Mai 2013
 Torschützenkönige auf rsssf.com, abgerufen am 20. Mai 2013

Einzelnachweise 

2001
Fußballsaison 2001/02